Torrubia kan syfta på:

 Torrubia (släkte) – ett släkte av underblomsväxter
 Torrubia (kommun i Spanien) – en kommun i Spanien